De lijst van grootste stadions bevat de stadions die in gebruik zijn en die meer dan 60.000 zitplaatsen hebben. Hieronder vallen niet de racecircuits die doorgaans meer mensen kunnen herbergen, maar niet onder de definitie van stadion vallen. In het overzicht zijn de belangrijkste sportactiviteit, het jaar van opening, de aanwezigheid van een sintelbaan en de capaciteit gegeven. De lijst bevat 163 stadions, waarvan er 13 in Afrika, 29 in Azië, 2 in Australië, 26 in Europa, 81 in Noord-Amerika (waarvan 78 in de Verenigde Staten) en 26 in Zuid-Amerika te vinden zijn.

Uitleg 
 Positie: De plaats op de ranglijst naar grootte.
 Aantal zitplaatsen: Aantal zitplaatsen.
 Naam: Naam van het stadion.
 Plaats: De plaats waar het stadion zich bevindt.
 Land: Het land waarin het stadion ligt.
 Continent: Het continent waar het stadion zich bevindt.
 Jaar van opening: Het jaar van opening.
 Sintelbaan: Geeft aan of het veld omringd wordt door een sintelbaan.
 Gebruik: De sport die meestal in het stadion beoefend wordt.
Opmerking: De lijst is sorteerbaar: bij het aanklikken van een van de kopjes, wordt de lijst naar deze keuze gesorteerd. Tweemaal klikken draait de sortering om.

Stadions

Externe links 
 World Stadiums
 The Stadium Guide

!Lijst naar grootte
Stadions